Dignitet kan syfta på:

 Dignitet – tidigare namn på resultatet av upprepad multiplikation, se potens (matematik)

Se även
 Dignitatis humanae – den Romersk-katolska kyrkans deklaration om religionsfrihet antagen 1965